Hjortasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hjortasjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun, 
Hjortasjön, Småland, sjö i Olofströms kommun,  (6,08 ha)

Se även
Hjortsjön
Hjortesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn